Háry János, Skultéty László császári huszárkatona által ihletett figura, különböző művek főhőse
 Háry János, Kodály Zoltán daljátéka
 Háry János szvit, Kodály Zoltán zenekari műve a daljáték alapján
 Háry János, 1941-es operafilm Bán Frigyes rendezésében
 Háry János, 1962-es operafilm Horváth Ádám rendezésében
 Háry János, 1965-ös operafilm Szinetár Miklós rendezésében
 Háry János, Richly Zsolt 1983-as egész estés rajzfilmje

 Garay János Háry Jánosról írt költeménye, mely a többi mű ihletője volt, Az obsitos címet viseli.